Vienna Open 2019, właśc. Erste Bank Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 21–27 października 2019 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 433 810 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 }
 }

Linki zewnętrzne 
 }
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Austrii
2019